Kon puede referirse a:
Satoshi Kon, director de cine anime japonés;
 Kon, deidad de la mitología inca;
 Kon, personaje de la serie japonesa Bleach.